Tiki – concetto spirituale, tipicamente polinesiano
 Tiki – fumetto italiano
 Tiki – personaggio della mitologia māori